Garrni kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Azat (vattendrag i Armenien, lat 40,02, long 44,45), 
 Garrni (ort i Armenien), Kotajk, 

Robotskapade Armenienförgreningar